Port Arthur může znamenat:

 Port Arthur (Tasmánie) – místo historické trestanecké kolonie na Tasmánii (Austrálie)
 Port Arthur (Texas) – město v Texasu (USA)
 Port Arthur (Ontario) – dříve město v Ontariu (Kanada), nyní část Thunder Bay

 Port Arthur (volební obvod) – volební obvod v Kanadě
 Port Arthur (Turku) – část v Turku (Finsko)
 Lü-šun-kchou, dříve známé jako Port Arthur (v anglických mapách), či Port Artur (za ruského pronájmu) – město ČLR

Externí odkazy